Semnān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Semnan (provins), 
 Semnan, stad, Semnan, 
 Semnan (shahrestan), delprovins, Semnan, 

Robotskapade Iranförgreningar